

Cinema
Il faro delle tempeste (Undertow) – film del 1930 diretto da Harry A. Pollard
Chicago bolgia infernale (Undertow) – film del 1949 diretto da William Castle
Preso in trappola (Undertow) – film del 1996 diretto da Eric Red
Undertow  – film  del 2004 diretto da David Gordon Green

Letteratura
 Kane il Maledetto (Undertow) – racconto di Karl Edward Wagner del 1977, pubblicato in I mille volti del terrore
 La breve estate del delitto (Undertow) – romanzo di Emlyn Rees, n. 7 della seconda serie de I Neri Mondadori
 Undertow  – romanzo di Warren Adler del 2001
 Undertow  – romanzo di Elizabeth Bear del 2007

Musica 
 Undertow  – gruppo musicale statunitense
 Undertow  – album dei Firefall del 1979
 Undertow  – album dei Blind Idiot God del 1988
 Undertow  – album dei Tool del 1993
 Undertow  – singolo dei Mr. Big del 2010
 Undertow  – singolo dei Pet Shop Boys del 2017
 Undertow  – traccia dell'album ...And Then There Were Three... dei Genesis del 1978
 Undertow  – traccia dell'album Suzanne Vega di Suzanne Vega del 1985
 Undertow  – traccia dell'album The Winding Sheet di Mark Lanegan del 1990
 Undertow  – traccia dell'album One Voice degli Agnostic Front del 1992
 Undertow  – traccia dell'album Ultraphobic dei Warrant del 1995
 Undertow  – traccia dell'album Dead Air for Radios dei Chroma Key del 1998
 Undertow  – traccia dell'album Remedy Lane dei Pain of Salvation del 2002
 Undertow  – traccia dell'album Dear Heather di Leonard Cohen del 2004
 Undertow  – traccia dell'album Careful Confessions di Sara Bareilles del 2004
 Undertow  – traccia dell'album Bowling for Soup Goes to the Movies dei Bowling for Soup del 2005

Televisione
 Undertow  – episodio della settima stagione di Senza traccia
 Rappresaglia (Undertow) – episodio della seconda stagione di The Wire